Bonney kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bonney Lake, sjö,

USA 

 Bonney (ort), Texas, Brazoria County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar